

Sigle 
 Khmer rossi – organizzazione politica cambogiana
 Knattspyrnufélag Reykjavíkur – società calcistica islandese, nota anche come KR Reykjavík
Kind Regards – Cordiali saluti in Inglese

Chimica 
 Kr – simbolo chimico del kripton

Codici 
 KR – codice vettore IATA di Comores Aviation
 KR – codice FIPS 10-4 delle Kiribati
 kr – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua kanuri
 KR – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Corea del Sud
 KR – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Krujë (Albania)
 KR – codice ISO 3166-2:BI della provincia di Karuzi (Burundi)
 KR – codice ISO 3166-2:CZ della regione di Hradec Králové (Repubblica Ceca)
 KR – codice ISO 3166-2:ID di Kepulauan Riau (Indonesia)
 KR – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Crotone (Italia)
 KR – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Krāslava (Lettonia)
 KR – codice ISO 3166-2:MW del distretto di Karonga (Malawi)
 KR – codice ISO 3166-2:RU della Carelia (Russia)

Informatica 
 .kr – dominio di primo livello della Corea del Sud

Sport 
 KR – abbreviazione di kick returner ruolo che appartiene alla squadra "speciale" del football americano

Altro 
 Kr – abbreviazione locale della corona danese, della corona estone, della corona islandese, della corona norvegese e della corona svedese
 KR – targa automobilistica di Krems-Land (Austria)
 KR – targa automobilistica di Krapina (Croazia)
 KR – targa automobilistica di Krefeld (Germania)
 KR – targa automobilistica di Crotone (Italia)
 KR – targa automobilistica di Cracovia (Polonia)
 KR – vecchia targa automobilistica di Karlovy Vary (Repubblica Ceca)
 KR – targa automobilistica di Kranj (Slovenia)
 KR – pseudonimo del granduca poeta Konstantin Romanov

Altri progetti